Hawaiian Nights – film del 1927 prodotto dalla Warner Bros.
Down to Their Last Yacht (o Hawaiian Nights) – film del 1934 diretto da Paul Sloane
Hawaiian Nights – film del 1939 diretto da Albert S. Rogell
Hawaiian Nights – cortometraggio del 1954 diretto da Will Cowan